Маратон „Варна“ е ежегоден маратон, който се провежда във Варна от 2016 година. През всичките издания на състезанието основната дистанция е класически маратон 42,2 km. През 2016 г. и 2017 г. останалите дистанции са 16,8 km и 8,6 km, но от 2018 г. те са заменени с полумаратонска 21,1 km, както и 10,5 km.

Маратон „Варна“ е част от верига маратони „Бягането начин на живот“, която се допълва от Маратон София и Маратон Стара Загора.

Маршрут 
Трасето на Маратон „Варна“ е почти изцяло в Морската градина, като старта е на площад Независимост до новия фонтан. Бягат се обиколки в зависимост от дистанцията, една обиколка е 10,5 км. Настилката е асфалт.

Победители

Маратон

Полумаратон

10,5 km

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Варна
Спорт във Варна
Основани в България през 2016 година